Lié est le participe passé du verbe lier, qualifie ce qui supporte une .
Le nom Lié peut désigner : 

 Lié de Micy († 533), ou Lyé ou Letus, paysan du Berri et gardien de troupeau, moine à Micy puis ermite dans la forêt d’Orléans ; fêté le 5 novembre.
 Le Lié, une rivière bretonne à la frontière des départements des Côtes-d'Armor et du Morbihan.

Voir aussi
, page d'homonymie

Références